Voor deelname aan de eindronde van de Afrikaans kampioenschap voetbal 1992, het CAF kampioenschap voor nationale voetbalelftallen, in Senegal moesten de landen, behalve Senegal (als gastland) en Algerije (als titelverdediger) die automatisch waren geplaatst voor de eindronde, zich kwalificeren. Vijfendertig landen schreven zich in zich in voor de kwalificatie.

De kwalificatiewedstrijden werden voor het eerst in groepen gespeeld, waarbij elk land een thuis- en uitwedstrijd tegen de groepsgenoten speelde. Enkel Mauritanië en Gambia speelden in een voorronde tegen elkaar; de winnaar werd ingedeeld in groep drie. Er waren acht groepen; zes groepen met vier landen (waarvan de groepswinnaar zich plaatste) en twee groepen van vijf landen (waarbij de eerste twee landen zich plaatsten). In groep drie trok Liberia zich terug, waardoor er nog maar vier landen overbleven in deze poule; de regel dat de top twee zich plaatste bleef wel behouden.

Voorronde

Mauritanië won met 3–2 over twee wedstrijden en kwalificeerde zich voor groep 3.

Groepsfase

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7
De Seychellen trokken zich terug.

Groep 8

Gekwalificeerde landen

1992 (kwalificatie)